„Humanity Tour“ е световно концертно турне на германската рок група „Скорпиънс“ за представянето на албума Humanity Hour I, то стартира на 2 март 2007 г. и завършва на 6 декември 2009 г. По-време на турнето, групата свири в Държавния дворец в Москва.

Също на няколко концерта, като този в Страсбург през 2008 г., „Скорпиънс“ излизат на сцената заедно с Ули Джон Рот, Херман Раребел и Руди Ленърс. Групата участва и в рок-акустичната обиколка на Бразилия, Мексико и Тринидад и Тобаго, а там Андреас Кисер от „Сепултура“ и други бразилски музиканти им партнират в акустичните части на спектаклите.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Павел Мончивода – бас

Специални гости на турнето в Латинска Америка 2008 
 Андреас Кисер – Основни и акустични китари
 Микаел Мути – Клавиши и ударни
 Даниела Агиар – Задни вокали
 Флавия Мендоса – Задни вокали
 Ана Оливерия – Задни вокали
 Андре Рейс – Ударни
 Елбермарио – Ударни

Дати

Изпълнявани песни 
 От Fly to the Rainbow: „Speedy's Coming“, „Fly to the Rainbow“
 От In Trance: „Dark Lady“, „In Trance“, „Life's Like a River“, „Robot Man“
 От Virgin Killer: „Pictured Life“, „Catch Your Train“, „Backstage Queen“, „Polar Nights“
 От Taken by Force: „We'll Burn the Sky“, „He's A Woman – She's A Man“
 От Tokyo Tapes: „Kōjō no Tsuki“
 От Lovedrive: „Loving You Sunday Morning“, „Another Piece of Meat“, „Always Somewhere“, „Coast to Coast“, „Is There Anybody There?“, „Holiday“, „Lovedrive“
 От Animal Magnetism: „Make it Real“, „The Zoo“, „Hey You“
 От Blackout: „Blackout“, „No One Like You“, „You Give Me All I Need“, „Dynamite“, „When the Smoke Is Going Down“
 От Love at First Sting: „Bad Boys Running Wild“, „Rock You Like a Hurricane“, „I'm Leaving You“, „Coming Home“, „Big City Nights“, „Still Loving You“
 От Savage Amusement: „Rhythm of Love“, „Believe in Love“
 От Crazy World: „Tease Me Please Me“, „Don't Believe Her“, „Wind of Change“, „Hit Between the Eyes“, „Send Me an Angel“
 От Face the Heat: „Alien Nation“, „No Pain No Gain“, „Under the Same Sun“
 От Pure Instinct: „You and I“
 От Eye II Eye: „Moment in a Million Years“
 От Unbreakable: „New Generation“, „Love 'em or Leave 'em“, „Deep and Dark“
 От Humanity Hour I: „321“, „The Game of Life“, „We Were Born to Fly“, „You're Lovin' Me to Death“, „Humanity“

Песни изълнявани в електро – акустичната част 
 „Hour 1“
 „Coming Home“
 „Bad Boys Runnig Wild“
 „The Zoo“
 „No Pain, No Gain“
 „Coast to Coast“ (с Андрес Кисер)
 „Always Somewhere“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Send Me an Angel“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Holiday“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Dust in the Wind“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Loving You Sunday Morning“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Tease Me, Please Me“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Cidade Maravilhosa“ (само в Рио Де Жанейро) или „Aquarela do Brasil“ (с бразилски музиканти) [Акустика] (only in Brazilian shows)
 „Wind of Change“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Rhythm of Love“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „Kottak Attack“
 „321“
 „Blackout“
 „Big City Nights“
 „Still Loving You“
 „Humanity“
 „Rock You Like a Hurricane“ (с бразилски музиканти) [Акустика]
 „When the Smoke Is Going Down“ или „A Moment in a Million Years“ (с бразилски музиканти) [Акустика]

Източници 

Музикални турнета от 2007 година
Музикални турнета от 2008 година
Музикални турнета от 2009 година
Турнета на „Скорпиънс“